

Località 
Brignano Gera d'Adda – comune italiano in provincia di Bergamo.
Brignano-Frascata – comune italiano in provincia di Alessandria.

Persone 
Enrico Brignano (1966) – attore italiano.